Чемпионат Кубы по футболу 2012 — 97-й розыгрыш Национального чемпионата Кубы по футболу. В чемпионате принимали участие 8 команд. Клуб «Гранма», как действующий победитель второго по уровню дивизиона, заменил в высшем дивизионе, финишировавшего в предыдущем сезоне на последнем месте, клуб «Ла-Хабану». Звание чемпиона разыграли в играх плей-офф 4 лучшие команды по итогам регулярного первенства. Защищавший титул клуб «Вилья-Клара» вновь стал чемпионом страны, одолев в финальных матчах клуб «Камагуэй». По итогам чемпионата не было выбывания в нижний дивизион, так как в следующем сезоне количество клубов в лиге было увеличено до 16.

Клубы-участники 

 Вилья-Клара (Сулуэта)
 Гранма (Баямо)
 Гуантанамо
 Камагуэй
 Лас-Тунас
 Сьего-де-Авила (Морон)
 Сьенфуэгос
 Сьюдад-де-Ла-Хабана

Турнирная таблица 

Источник данных: soccerway.com

Финальный турнир

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Чемпионат Кубы по футболу 2012 на сайте RSSSF

2012
2012 год в футболе
Спорт на Кубе в 2012 году